Ширма — многозначный термин.

 Ширма — элемент интерьера жилища.

Топоним 
 Ширма (Киев) — историческая местность на Украине.

Персоналии 
 Ширма, Григорий Романович (1892—1978) — белорусский хоровой дирижёр, композитор, педагог и музыковед-фольклорист.
 Ширма, Христиан (1791—1866) — профессор философии в варшавском университете.

Примечания